Александр Минц: Минц, Александр Исаакович (1940—1992) — советский и американский артист балета, балетмейстер.
 Минц, Александр Львович (1895—1974) — советский радиофизик, академик АН СССР.